Solen (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
 Solen (geslacht), een geslacht tweekleppigen